La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2015-2016 (abbreviata in Premijer liga BiH 2015-2016), conosciuta anche come BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2015-2016 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 16ª edizione del campionato della Bosnia Erzegovina (la 14ª che copre l'intero territorio nazionale) ed è stata vinta dallo , al suo quarto titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Leon Benko () con 17 reti.

Stagione

Novità 
Il  e lo  sono stati retrocessi dopo essersi piazzati agli ultimi due posti nella stagione 2014-2015. Al loro posto sono stati promossi il , vincitore della Prva liga RS 2014-2015 e il , vincitore della Prva liga BiH 2014-2015.

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si affrontarono in un girone di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate.
La squadra campione di Bosnia ed Erzegovina è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2016-2017.
La seconda e la terza classificata sono ammesse al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2016-2017, insieme alla vincitrice della coppa nazionale.
Solo per quest'anno il campionato prevede ben sei retrocessioni in Prva liga FBiH e Prva liga RS (a seconda della locazione), allo scopo di ridurre il numero di squadre a 12 per la stagione successiva.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2016-2017
      Qualificato alla UEFA Europa League 2016-2017
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2016-2017
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2016-2017

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale (solo per decidere la squadra campione, gli accessi alle coppe europee e le retrocessioni)
Reti totali realizzate (solo per decidere la squadra campione, gli accessi alle coppe europee e le retrocessioni)
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti (solo se si confrontano due squadre)
Reti realizzate negli scontri diretti
Differenza reti generale
play-off

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2015-2016 e Prva liga RS 2015-2016
 Kup Bosne i Hercegovine 2015-2016

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015-2016